Kasem Bundit University FC () ist ein thailändischer Fußballverein aus der Hauptstadt Bangkok, der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein im Jahr 2009. Von 2009 bis 2015 spielte der Verein in der dritten Liga Thailands, in der Regional League Division 2. Hier spielte man in der Region Bangkok. 2016 wechselte man die Region und spielte in der Region Bangkok/East. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielt der Verein in der Thai League 3 – Lower.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 – Bangkok
 2. Platz: 2009

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Kasem Bundit University Stadium in Bangkok aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 2000 Zuschauern. Eigentümer des Stadions ist die Kasem Bundit University.

Spielstätten

Aktueller Kader

Trainerchronik

Beste Torschützen seit 2017

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Kasem Bundit University FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Kasem Bundit University FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Kasem Bundit University FC bei facebook.com

Kasem Bundit University, FC
Gegründet 2009